ФК Екранас је литвански фудбалски клуб из Паневежиса који се такмичи у Првој лиги Литваније. Своје утакмице као домаћини играју на Аукштаитија стадиону, капацитета 4.000 места. Клуб је основан 1964. године.

Трофеји 
 A лига: 6
 1985, 1993, 2005, 2008, 2009. и 2010.
 Куп: 5
 1985, 1998, 2000, 2010. и 2011.
 Суперкуп: 4
 1998, 2006, 2010. и 2011.

Екранас у европским такмичењима

Спољашње везе 
 Званичан сајт клуба

Е